39-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 22 — 23 января 1938 года в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 34 конькобежеца из 10 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Шарль Матисен, призёрами — норвежецы Харри Харальдсен и Ивар Баллангруд.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионаты Европы в 1938 году
Январь 1938 года
1938 год в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в Норвегии